Dies ist eine Liste der Kernkraftwerke in Nordamerika. Eine Übersicht über alle Kernkraftwerke findet sich unter Liste der Kernkraftwerke.

 Nordamerika 
In Nordamerika sind in drei Ländern 63 Kernkraftwerke mit 118 Reaktorblöcken und einer installierten Bruttogesamtleistung von etwa 116 GW am Netz. 43 Reaktorblöcke in zwei Ländern mit einer Bruttogesamtleistung von 18,9 GW wurden bereits stillgelegt.

In Nordamerika wurde der Reaktorblock Vallecitos in den USA am 19. Oktober 1957 als erster in Betrieb genommen. Der erste Reaktorblock in Nine Mile Point in den USA wurde am 9. November 1969 in Betrieb genommen und ist der älteste, der noch genutzt wird. Das Kernkraftwerk Bruce in Kanada ist mit zurzeit sechs Reaktorblöcken und einer installierten Bruttoleistung von 4,7 GW das leistungsstärkste. Die drei Reaktorblöcke von Palo Verde in den USA sind mit einer Bruttoleistung von je 1,40 GW die leistungsstärksten.

 Kanada 

In Kanada sind vier Kernkraftwerke mit 19 Reaktorblöcken und einer installierten Nettogesamtleistung von 13,554 GW in Betrieb. Das KKW Point Lepreau steht in der kanadischen Provinz New Brunswick, die anderen drei in Ontario. Drei Kernkraftwerke mit sechs Reaktorblöcken und einer Nettogesamtleistung von 2,143 GW wurden bereits stillgelegt.

Der Reaktorblock Rolphton wurde am 4. Juni 1962 als erster in Betrieb genommen. Der Reaktorblock Pickering 1 wurde am 4. April 1971 in Betrieb genommen und ist der älteste, der noch genutzt wird. Die vier Reaktorblöcke des Kernkraftwerkes Darlington sind mit einer Nettoleistung von je 878 MW die leistungsstärksten.

Die Kernenergie hatte im Jahr 2012 in Kanada einen Anteil von 15 Prozent an der Gesamtstromerzeugung und lag damit weltweit an sechster Stelle.

 Mexiko 
In Mexiko ist ein Kernkraftwerk mit zwei Reaktorblöcken und einer installierten Nettogesamtleistung von 1,36 GW in Betrieb.

Die Kernenergie hat in Mexiko einen Anteil von fünf Prozent an der Gesamtstromerzeugung.

 USA 

In den Vereinigten Staaten (USA) sind momentan 54 Kernkraftwerke mit 92 Reaktorblöcken und einer installierten Nettogesamtleistung von 94,750 GW am Netz. Das Durchschnittsalter betrug 2014 35 Jahre. 30 Kernkraftwerke und 41 Reaktorblöcke mit einer Nettogesamtleistung von 19,944 GW wurden bereits stillgelegt.

In den USA wurde der Reaktorblock Vallecitos am 19. Oktober 1957 als erster in Betrieb genommen. Block 1 im Kernkraftwerk Nine Mile Point wurde am 11. November 1969 in Betrieb genommen und ist der älteste der noch genutzt wird. Palo Verde ist mit seinen drei Reaktorblöcken und einer installierten Nettoleistung von 3,937 Megawatt das leistungsstärkste, wobei die Reaktorblöcke mit einer Nettoleistung von  1.311 bis 1,314 Megawatt ebenfalls die leistungsstärksten sind. Der Meiler Palo Verde 3 verzeichnete im Jahre 1988 mit einer Nettostromproduktion von 10,04 Milliarden Kilowattstunden weltweit den höchsten Wert.

Die Kernenergie hatte in den USA im Jahr 2018 einen Anteil von 19 Prozent an der Gesamtstromerzeugung und stand bei der jährlichen Stromerzeugung durch Kernenergie weltweit an erster Stelle.

Bei den zu zwei Dritteln fertig gestellten Blöcken 2 und 3 des Kernkraftwerks Virgil C. Summer haben die Eigner-Firmen im Juli 2017 beschlossen, den Weiterbau aus wirtschaftlichen Gründen einzustellen, nachdem der Hersteller der Blöcke, die Westinghouse Electric Company im März 2017 Gläubigerschutz nach Chapter 11 beantragt hatte.

Einzelnachweise 

!
Nordamerika